2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2013/14 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2013/14 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2013/14 (Männer)